Gardès ist der Familienname folgender Personen:

 Maurice Gardès (* 1945), französischer Geistlicher
 Renée Gardès (1887–1972), französische Schauspielerin

Siehe auch:
 Gardes